

Toponyme 
 Chevrières, commune française de l'Isère.
 Chevrières, commune française de la Loire.
 Chevrières, commune française de l'Oise.
 Chevrières, ancienne commune, maintenant dénommée Novy-Chevrières, dans les Ardennes.

Patronyme 
 Famille de La Croix de Chevrières, famille comptant notamment :
 Jean-Baptiste de La Croix de Chevrières de Saint-Vallier (1653-1727), évêque de Québec ;
 Jean-Denis-René de La Croix de Chevrières de Saint-Vallier (1756 - 1824), militaire et homme politique français ;
 Charles-Paul de La Croix de Chevrières de Saint-Vallier (1759-1835), homme politique français ;
 Charles Raymond de Saint-Vallier (1833 - 1886), diplomate et homme politique français.

Voir aussi  
 Château de Chevrières